Debora of Deborah kan verwijzen naar:
Debora (persoon), een figuur uit de Bijbel
Debora (voornaam), een meisjesnaam